Damien Vidal peut faire référence à :
 Damien Vidal (1985-), joueur de rugby à XV français.
 Damien Vidal, auteur de bande dessinée français.